

Селайда — місто, штат Колорадо
 Селайда — переписна місцевість, штат Каліфорнія